Footwork:

 Footwork — Эрроуз (команда Формулы-1).
 Footwork — элемент брейкденса.
 Footwork FA12 — гоночный автомобиль команды Формулы-1 Footwork сезона 1991 года.
 Footwork FA13 — гоночный автомобиль команды Формулы-1 Footwork сезона 1992 года.
 Footwork FA14 — гоночный автомобиль команды Формулы-1 Footwork сезона 1993 года.
 Footwork FA15 — гоночный автомобиль команды Формулы-1 Footwork сезона 1994 года.
 Footwork FA16 — гоночный автомобиль команды Формулы-1 Footwork сезона 1995 года.
 Footwork FA17 — гоночный автомобиль команды Формулы-1 Footwork сезона 1996 года.